Ле́рмонтовская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Лермонтовская улица — улица во Владикавказе.
 Лермонтовская улица — улица в Москве.
 Лермонтовская улица — улица в Ростове-на-Дону.

Украина 
 Лермонтовская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Лермонтовская площадь
 Лермонтовский переулок
 Лермонтовский проспект
 Улица Лермонтова